New Middletown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Middletown (Indiana)
New Middletown (Ohio)